Heràldica:
Escut de Florida: departament de l'Uruguai.
Escut de Florida: emblema de l'estat de Florida, Estats Units.